Насва — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Административный центр Насвинской волости.

География 
Расположена в 28 км к северу от города Новосокольники, на реке Смердель. В деревне берёт свои истоки река («восточная») Насва —  приток реки Ловать — (не путать с «западной» Насвой, впадающей в Смердель много западнее от деревни).

Через Насву проходит железная дорога Санкт-Петербург — Невель — Киев. Имеется железнодорожная станция Насва.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 820 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района